Ștefan III, detto Ștefan III cel Mare, in italiano Stefano il Grande, fu Voivoda (principe) di Moldavia dal 1457 al 1504, venerato come santo dalla Chiesa ortodossa.

In Romania esistono diverse località chiamate con il suo nome:
 Ștefan cel Mare, comune del distretto di Argeș
 Ștefan cel Mare, comune del distretto di Bacău
 Ștefan cel Mare, comune del distretto di Călăraşi
 Ștefan cel Mare, comune del distretto di Neamț
 Ștefan cel Mare, comune del distretto di Olt
 Ștefan cel Mare, comune del distretto di Vaslui

A Ștefan cel Mare sono inoltre intitolati molti altri luoghi, edifici ed istituzioni, tra cui:
 l'Università di Suceava
 il Collegio Militare Liceale di Câmpulung Moldovenesc
 una stazione della Metropolitana di Bucarest sul viale omonimo.